L'expression Oscars du cinéma 1964 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1964 et honorait des films sortis en 1963.

Pour les films sortis en 1964 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1965.